11-й чемпионат России по волейболу среди женских команд суперлиги проходил с 5 октября 2001 по 28 апреля 2002 года. Чемпионский титул в 11-й раз подряд выиграла «Уралочка»-НТМК.

Регламент турнира 
В суперлиге принимали участие 13 команд. Соревнования проводились в три этапа — 1-й, 2-й и финальный (плей-офф). Сначала состоялись игры 1-го этапа по разъездному календарю в один круг спаренными матчами с участием 12 команд. На 2-м этапе 7 лучших и «Уралочка»-НТМК (освобождённая от игр на 1-м этапе первенства) по разъездному календарю определили четвёрку команд, продолживших борьбу за медали. Финальный этап прошёл по системе «финала четырёх». Команды, занявшие на 1-м этапе 8-12 места на 2-м этапе с учётом результатов игр между собой на предыдущей стадии розыгрыша по туровой системе разыграли места с 9-го по 13-е.

За победу команды получали 2 очка, за поражение — 1, за неявку — 0. При равенстве очков у двух и более команд расстановка определялась по соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах. В заявку на матч разрешалось заявлять 12 волейболисток, в том числе одного либеро. Количество иностранных игроков в команде должно быть не более двух.

Суперлига

1-й этап 
5 октября 2001 — 13 января 2002

2-й этап (1-8 места) 
18 января — 31 марта 2002

Финальный этап 
Нижний Тагил

Квалификация 
12 апреля 2002
 Уралочка-НТМК — Балаковская АЭС 3:0 (25:22, 25:15, 25:19)
 Аэрофлот-Малахит — Университет 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)

Полуфинал 
13 апреля 2002
 Уралочка-НТМК — Университет 3:0 (25:11, 25:17, 25:16)
 Аэрофлот-Малахит — Балаковская АЭС 3:1 (29:31, 25:14, 25:10, 25:23)

Матч за 3-е место 
14 апреля 2002
 Университет — Балаковская АЭС 3:0 (28:26, 25:22, 25:16)

Финал 
14 апреля 2002
 Уралочка-НТМК — Аэрофлот-Малахит 3:0 (25:10, 25:18, 25:21)
http://www.sport-express.ru/newspaper/2002-04-15/14_2/?view=page

2-й этап (9-13 места) 
17 января — 29 марта 2003. Команды играли по туровой системе. Всего состоялось 5 туров. Учитывались игры команд между собой на 1-м этапе чемпионата (их результаты выделены курсивом в верхних строках ячеек).

 «Искра» и «Уралочка»-2 выбыли в высшую лигу «А».

Итог

Команды и игроки 
 «Уралочка»-НТМК (Екатеринбург)
 Мария Староданова (Лихтенштейн), Евгения Артамонова, Елизавета Тищенко, Анастасия Беликова, Екатерина Гамова, Наталья Морозова, Ирина Тебенихина, Наталья Вдовина, Мария Мурнина, Наталья Караулова, Наталья Голубенко.
 Главный тренер — Николай Карполь.

 «Аэрофлот-Малахит» (Екатеринбург)
 Ольга Чуканова, Наталья Сафронова, Елена Плотникова, Татьяна Горшкова, Анжела Гурьева, Ирина Волчкова, Оксана Солуянчева, Барбара Елич, Ольга Подлесная.
 Главный тренер — Николай Карполь, старший тренер — Валентина Огиенко.

 «Университет» (Белгород)
 Светлана Левина, Александра Коруковец, Лариса Якунина, Елена Сычёва, Елена Сысунина, Галина Папазова, Елена Крюченко (Воробьёва), Мария Куликова, Светлана Пупынина, Ирина Ямпольская, Евгения Корабельщикова, Дарья Моравская.
 Главный тренер — Раиса Попова.

 Балаковская АЭС (Балаково)
 Анна Лобадина, Юлиана Киселёва (Паргачевская), Лариса Шаманаева, Анна Плигунова, Анна-Мириам Гансонре, Ольга Фадеева, Светлана Акулова, Елена Савинова, Елена Стефанович, Жанна Шумакова, Наталья Василевич, Людмила Белкина.
 Главный тренер — Владислав Фадеев.

 «Луч»-МГСУ (Москва)
 Татьяна Свирина, Юлия Ильина, Ольга Ильина, Наталья Ящук, Леся Махно, Екатерина Лобанова, Надежда Станкевич, Наталья Кривцова, Ольга Петрова.
 Главный тренер — Вадим Кирьянов.

 «Стинол» (Липецк)
 Анастасия Щербакова, Оксана Ковальчук, Мария Маслакова, Анастасия Гуськова, Людмила Дробот, Наталья Рощупкина, Ольга Иванкова (Устименко), Александра Дзигалюк, Наталья Абубакирова, Юлия Петрянина, Яна Вамзер, Ольга Карпова, Мария Бородакова, Жанна Новикова.
 Главный тренер — Николай Сорогин.

 ЦСКА (Москва)
 Виктория Степанищева, Екатерина Зимятова, Елена Чемагина, Анна Симонова, Елена Константинова, Евгения Кузянина, Анна Зайко, Наталья Никифорова, Юлия Тарасова, Ольга Рыжова, Анастасия Шмелёва.
 Главный тренер — Леонид Зайко.

 МГФСО (Москва)
 Мария Жадан, Ольга Озова, Лилия Сергеева, Нелли Фонова, Мария Минигулова, Наталья Алимова, Елена Кузьмина, Ольга Сажина, Оксана Семёнова, Светлана Иванова, Наталья Качкина, Виктория Подкопаева, Наталья Амелина.
 Главный тренер — Леонид Березин.

 «Факел» (Новый Уренгой)
 Елена Чернышова, Наталья Куликова, Наталья Чумакова, Надежда Богданова, Анна Артамонова, Алина Елизарова, Светлана Петрова, Марина Попкова, Полина Вергун, Светлана Бовсуновская, Ирина Селиванова.
 Главный тренер — Валентин Абрамов.

 ТТУ (Санкт-Петербург)
 Наталья Воробьёва, Мария Швед, Наталья Белоусова, Ольга Николаева, Лариса Мартынюк, Юлия Андрушко, Александра Ширяева, Юлия Байлукова, Надежда Сак, Татьяна Орлова, Елена Шабаева, Анастасия Лебедева.
 Главный тренер — Евгений Сивков.

 «Заречье-Одинцово» (Московская область)
 Анна Левченко, Ольга Филина, Юлия Меркулова, Наталья Мельникова, Ольга Адаменя, Татьяна Алифанова, Людмила Игнатенко, Марина Полетавкина, Ирина Погонина, Ирина Голощапова, Ольга Яковук.
 Главный тренер — Павел Матиенко.

 «Искра» (Самара)
 Алла Жукова, Олеся Ничипоренко, Ольга Петрова, Наталья Васюкович, Татьяна Солдатова, Екатерина Березникова, Мария Тищенко, Елена Бибина, Олеся Макарова, Анна Кудрявцева, Юлия Рождественская.
 Главный тренер — Евгений Дущенко.

  «Уралочка»-2 (Екатеринбург)
 Екатерина Шицелова, Анна Ларина, Анна Бескова, Наталья Коробкова, Валерия Пушненкова, Ольга Фатеева, Мария Шеметьева, Марина Шешенина, Кира Якимова.
 Главный тренер — Николай Карполь, старший тренер — Виктор Бардок.

Высшая лига «А» 
Соревнования в высшей лиге «А» (так с сезона 2001—2002 стал называться второй по значимости волейбольный дивизион) состояли из двух этапов — предварительного и финального. На предварительном этапе соревнования проводились в двух зонах — «Европа» и «Сибирь — Дальний Восток». В финальном этапе принимали участие по 6 лучших команд из зон «Европа» и «Сибирь-Дальний Восток».

Предварительный этап 
В обоих зонах соревнования проводились по туровой системе. По их итогам по 6 лучших команд из зон «Европа» и «Сибирь-Дальний Восток» вышли в финальный этап высшей лиги «А». Остальные команды в своих зонах провели турниры за 7-11 («Европа») и 7-12 («Сибирь-Дальний Восток») места с учётом всех результатов, показанных на предварительном этапе.

Утешительный турнир 
В обоих зонах соревнования проводились с 7 февраля по 29 апреля 2002 по туровой системе с учётом всех результатов, показанных командами на предварительноом этапе.

Финальный этап 
Соревнования проходили с 10 января по 24 марта 2002 по туровой системе. Всего состоялось 2 тура. Учитывались результаты матчей, сыгранных командами между собой на предварительном этапе (в таблице выделены курсивом).

По итогам финального этапа «Тулица-Туламаш» (Тула) и «Метар» (Челябинск) получили право на выступление в суперлиге в сезоне 2002—2003.

Высшая лига «Б» 
Итоговая расстановка

Первая лига 
Итоговая расстановка

Источники 
 «Волейбол. Чемпионат России 2003». Альманах Всероссийской федерации волейбола
 «Волейбол. Чемпионат России 2002». Альманах Всероссийской федерации волейбола

Ссылки 
 Суперлига 2001—2002 (женские команды) на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Рекорд «Уралочки»: 11 титулов за 11 лет. Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Финал четырёх»// Спорт-Экспресс. 15.04.2002

2001 год в волейболе
2002 год в волейболе